Sevian ist der Familienname folgender Personen:

 Lauren Sevian (* 1979), US-amerikanische Saxophonistin
 Samuel Sevian (* 2000), US-amerikanischer Schachspieler